Střítež est un toponyme qui peut désigner :

Střítež, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Střítež, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Střítež, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Střítež, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Střítež, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Střítež, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Střítež nad Bečvou, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Střítež nad Ludinou, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Střítež pod Křemešníkem, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Zadní Střítež, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie